Arnsburger Hof steht für zwei Wirtschaftsbetriebe des ehemaligen Zisterzienserklosters Arnsburg:

 den 1944 zerstörten Arnsburger Hof (Frankfurt am Main) in Frankfurt am Main
 die Martinus-Bibliothek im Arnsburger Hof in Mainz